Синицкая — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Синицкая, Зоя Александровна (1909—1996) — советская и украинская спортсменка и тренер.
 Синицкая, София Валентиновна (род. 1972) — российский писатель, литературовед.
 Синицкая, Татьяна Алексеевна (род. 1955) — советский и российский учёный-гигиенист, член-корреспондент РАН (2019).
 Синицкая, Юлия Сергеевна (род. 1996) — российская волейболистка.

См. также 
 Зося Синицкая — персонаж романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок».